Fissurella са род соленоводни морски коремоноги мекотели от семейство Fissurellidae.

Представителите на рода са средни по размер охлюви, които консумират водорасли остъргвайки ги с помощта на радулата от скалите и камъните под водата.

Видове 
Видовете от род Fissurella са както следва:

 Fissurella afra Quoy & Gaimard, 1834
 Fissurella alabastrites Reeve, 1849
 Fissurella angusta (Gmelin, 1791)
 Fissurella asperella Sowerby, 1835 West America
 Fissurella barbadensis (Gmelin, 1791)
 Fissurella barbouri Pérez Farfante, 1943
 Fissurella bravensis F. Salvat, 1967
 Fissurella bridgesii Reeve, 1849
 Fissurella clenchi Pérez Farfante, 1943
 Fissurella coarctata King & Broderip, 1831
 Fissurella costata R. P. Lesson, 1830 Southwest America
 Fissurella crassa J. B. Lamarck, 1822 Arctic
 Fissurella cumingi L. A. Reeve, 1849 Chile
 Fissurella decemcostata F. S. Mclean, 1970 West America
 Fissurella deroyae F. S. Mclean, 1970 West America
 Fissurella emmanuelae Métivier, 1970
 Fissurella fascicularis Lamarck, 1822
 Fissurella fischeri F. Salvat, 1967
 Fissurella formosa F. Salvat, 1967
 Fissurella gaillardi F. Salvat, 1967
 Fissurella gemmata C. T. Menke, 1847 West America
 Fissurella latimarginata Sowerby, 1835 Chile
 Fissurella limbata Sowerby, 1835 Chile
 Fissurella macrotrema Sowerby, 1863 West America 
 Fissurella maxima Sowerby, 1835 West America
 Fissurella mesoatlantica Simone, 2008
 Fissurella microtrema G.B. Sowerby I, 1835
 Fissurella morrisoni F. S. Mclean, 1970 West America
 Fissurella mutabilis Sowerby, 1834
 Fissurella natalensis Krauss, 1848
 Fissurella nigra Lesson, 1831
 Fissurella nigrocincta P. P. Carpenter, 1856 West America
 Fissurella nodosa (Born, 1778)
 Fissurella nubecula (Linnaeus, 1758)
 Fissurella obscura Sowerby, 1835 West America
 Fissurella oriens Sowerby I, 1835
 Fissurella peruviana J. B. Lamarck, 1822 Southeast Pacific
 Fissurella peruviana occidens A. A. Gould, Southeast Pacific
 Fissurella picta (Gmelin, 1791)
 Fissurella pulchra G.B. Sowerby I, 1834
 Fissurella punctata Pérez Farfante, 1943
 Fissurella radiosa Lesson, 1831
 Fissurella radiosa radiosa Lesson, 1831
 Fissurella radiosa tixierae Métivier, 1969
 Fissurella rosea (Gmelin, 1791)
 Fissurella rubropicta H. A. Pilsbry, 1890 West America
 Fissurella salvatiana Christiaens, 1982
 Fissurella schrammii P. Fischer, 1857
 Fissurella spongiosa P. P. Carpenter, 1857 West America
 Fissurella subrostrata Sowerby I, 1835
 Fissurella verna Gould, 1846
 Fissurella virescens Sowerby, 1835 West America
 Fissurella volcano Reeve, 1849

Източници 

Vetigastropoda